Bimbo kan syfta på:

Personer
 Bimbo Coles (1968–), amerikansk basketspelare

Platser

Centralafrikanska republiken 

 Bimbo, prefekturhuvudort, Ombella-Mpoko, 
 Bimbo Sub-Prefecture, subprefektur, Ombella-Mpoko,

Mexiko 

 Bimbo, Mexiko, Aculco,

Kultur 
Bimbo (sång), en singel av gruppen Lambretta från 2001
Bimbo (studentförening), studentföreningen på Bibliotekshögskolan i Borås
Bimbo kan även vara en nedsättande sorts stereotyp, jämför fjortis.

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar